La gara dei 50 metri rana femminili si è svolta l'8 e il 9 agosto 2015 presso la Kazan Arena e vi hanno preso parte 74 atleti provenienti da 67 nazioni. Le batterie e le semifinali si sono svolte, rispettivamente, la mattina e la sera dell'8 agosto, mentre la finale ha avuto luogo la sera del 9 agosto.

Medaglie

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo (WR) e il record dei campionati (CR) erano i seguenti.

Risultati

Batterie

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 
  Partenti su OmegaTiming.com
  Risultati batterie su OmegaTiming.com
  Risultati semifinale su OmegaTiming.com
  Risultati finale su OmegaTiming.com

Rana 50 F